

Astronomia 
 G1 – sottoclasse della classificazione stellare

Biologia 
 G1 – fase del ciclo cellulare

Codici 
 G1 – codice vettore IATA di Gorkha Airlines

Geografia 
 G1 – nome alternativo per la montagna Gasherbrum I

Musica 
 G1 – album di Eun Ji-won del 2019

Altro 
 G1 – sito web brasiliano di notizie
 T-Mobile G1 – telefono cellulare di T-Mobile